Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2006 celebrats a la ciutat de Torí (Itàlia) es disputà una prova de biatló femenina sobre una distància de 7,5 quilòmetres en format d'esprint que, unida a la resta de proves, configurà el programa oficial dels Jocs. La prova consistí a donar tres voltes a un circuit de 2,5 quilòmetres havent de disparar deu vegades, cinc drets i cinc més estirats. Cada error en els tirs comportà una penalització de 150 metres d'esquí de fons.

La prova es realitzà el dia 18 de febrer de 2006 a les instal·lacions esportives de Cesana San Sicario. Participaren un total de 84 biatletes de 28 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Resultats

Referències

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Biatló 7,5 km. esprint 

Biatló als Jocs Olímpics d'hivern de 2006